Матюши — топоним:

Белоруссия 
 Матюши — агрогородок в Витебской области.

Россия 
 Матюши — остров в Карелии;
 Матюши — деревня в Псковской области, Пригородная волость Опочецкого района.

Украина 
 Матюши — село в Киевской области.

См. также 
 Матюшин
 Матюшино